Dominic Toninato (né le 9 mars 1994 à Duluth dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Repêché au cinquième tour par les Maple Leafs de Toronto lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, il rejoint en 2013 les Bulldogs de l'Université du Minnesota à Duluth, équipe avec laquelle il joue quatre saisons.

N'ayant pas signé de contrat avec les Maple Leafs, il devient agent libre et signe le 16 août 2017 avec l'Avalanche du Colorado. Après avoir commencé la saison dans la LAH pour l'équipe affiliée, le Rampage de San Antonio, il est rappelé en novembre 2017 par l'Avalanche et fait ses débuts dans la LNH avec l'équipe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2011-2012 ||Force de Fargo ||USHL ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Force de Fargo ||USHL ||64 ||29 ||41 ||70 ||50 ||13 ||3 ||3 ||6 ||6
|-
| 2013-2014 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCHC ||35 ||7 ||8 ||15 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCHC ||34 ||16 ||10 ||26 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCHC ||40 ||15 ||6 ||21 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCHC ||42 ||16 ||13 ||29 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||31 ||7 ||5 ||12 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||37 ||0 ||2 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Eagles du Colorado || LAH ||57 || 14 || 15 || 29 || 43 || 4 || 0 || 2  || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Avalanche du Colorado || LNH ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Panthers de la Floride || LNH || 46 ||4 ||7 ||11 ||37 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2019-2020 || Thunderbirds de Springfield|| LAH || 15 ||5 ||3 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Jets de Winnipeg || LNH || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2020-2021 || Moose du Manitoba || LAH || 3 || 3 || 0 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH || 77 || 7 || 7 || 14 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Moose du Manitoba || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-

| 164 || 12 || 17 || 29 || 71 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2

Trophées et honneurs personnels 
2012-2013 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'USHL
2016-2017 : nommé attaquant défensif de la saison dans la NCHC

Références 

Naissance en mars 1994
Naissance à Duluth (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)